Чемпионат Европы по снукеру 2001 () — главный любительский снукерный турнир 2001 года в Европе, проходивший в Латвии. Победителем чемпионата среди мужчин стал бельгиец Бьёрн Ханевеер, обыгравший в финале Курта Мэфлина со счётом 7:6. В женской части турнира победила предыдущая чемпионка, англичанка Келли Фишер; в финале она выиграла у Уэнди Янс из Бельгии со счётом 5:3.

Формат 

Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. Плей-офф начиналась с 1/8 финала. Матчи 1/8—1/4 игрались до 5 побед, полуфиналы — до 6, финал — до 7 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия, в которой участвовали 20 игроков (всего 4 группы). В плей-офф (четвертьфинал) выходили по 2 человека. Четвертьфиналы и полуфиналы проходили до 4 побед, финал — до 5.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Финал 

 Бьёрн Ханевеер 7:6 Курт Мэфлин

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат среди ветеранов

Финал 

 Юджин Хьюз 6:3 Джо Делэни

Чемпионат среди игроков до 19 лет 

Этот турнир прошёл в Бад-Вильдунгене, Германия, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал англичанин Марк Джойс, обыгравший в финале валлийца Дэвида Донована со счётом 6:3.

Командный кубок Европы 

Кубок Европы, как и чемпионат для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл в Голландии, и победительницей турнира стала сборная-«хозяйка», обыгравшая в финале команду Исландии со счётом 3:2.

В женской части соревнования выиграла сборная Бельгии; в финале была обыграна команда Польши со счётом 3:0.

В этом турнире (как и во всех последующих до 2004 года) могли принять участие только страны континентальной Европы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты женского турнира (групповая стадия) на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 Результаты женского турнира (плей-офф) на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 Результаты чемпионата среди ветеранов на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 Результаты юниорского турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Чемпионат Европы по снукеру
2001 год в снукере
снукер